Addio... Addio... – brano musicale vincitore del Festival di Sanremo 1962
 Addio... Addio.../Lupi e pecorelle – singolo di Domenico Modugno
 Addio... Addio.../Quando il vento d'aprile... – singolo di Claudio Villa